Osoby o tym nazwisku:
 András Szatmári – węgierski szermierz
 Elemér Szatmári – węgierski pływak
 László Szatmári – węgierski żużlowiec